

Geografia
Kinney – comune del Minnesota
Contea di Kinney – contea del Texas

Persone
Abbot Kinney – imprenditore statunitense
Bob Kinney – cestista statunitense
Bones McKinney – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Christopher Kinney – bobbista e atleta statunitense
Dick Kinney – sceneggiatore e fumettista statunitense
Emily Kinney – attrice e cantante statunitense
Jack Kinney – regista, animatore e sceneggiatore statunitense
Jeff Kinney – scrittore e game-designer statunitense
John Francis Kinney – vescovo statunitense
Sean Kinney – batterista statunitense
Taylor Kinney – attore e modello statunitense
Terry Kinney – attore e regista statunitense

Altro
22852 Kinney  – asteroide
Brian Kinney – personaggio della serie TV Queer as Folk